Медиум, от , 'середина':
 Медиум (в спиритуализме) — человек-посредник для общения с духовным миром.
 Медиум — опера Джанкарло Менотти.
 Медиум (в музыке) — средний регистр певческого женского голоса.
Медиум (философия) — средство познания мира.

Фильмы 
 Медиум (фильм, 1951) — режиссёр Джанкарло Менотти.
 Медиум (фильм, 1985) — режиссёр Яцек Копрович.
 Медиум (телесериал) — создатель Гленн Гордон Керон.

См. также 
 Медиум танк
 The Medium